Plusieurs  cyclones tropicaux ont été baptisés Bonnie :

Atlantique nord 
 Ouragan Bonnie (1980) qui est restée sur le centre de l'océan atlantique ;
 Ouragan Bonnie (1986), un système tropical ayant à peine atteint le seul d'ouragan avant de toucher terre à Beaumont-Port Arthur, Texas ;
 Ouragan Bonnie (1992), traversant l'Atlantique a frappé les Açores comme tempête tropicale ;
 Ouragan Bonnie (1998) qui a touché Wilmington (Caroline du Nord) juste sous le seuil de la catégorie 3 de l'échelle de Saffir-Simpson ;
 Tempête tropicale Bonnie (2004) qui a frappé le panhandle de Floride, donnant des pluies torrentielles ;
 Tempête tropicale Bonnie (2010), un système de courte vie qui a frappé l'est de la Floride, causant peu de dégâts ;
 Tempête tropicale Bonnie (2016), un système de courte vie qui a touché les Carolines, causant peu de dégâts avant de se dissiper sur l'Atlantique ;
 Tempête tropicale Bonnie (2022), un système qui provient d'une onde tropicale sortant de l'Afrique qui n'est devenu une tempête tropicale qu'en arrivant près de la côte costaricaine.

Pacifique nord-est 
 Ouragan Bonnie (2022), s'est développé au sud du Mexique après que la tempête tropicale Bonnie (2022) ait traversé du bassin atlantique à celui du pacifique. Une première depuis l'ouragan Otto de 2016.

Pacifique ouest 
 Tempête tropicale Bonnie (1978) (T7810, 11W, Loleng) qui a touché le Vietnam.

Océan Indien 
 Cyclone Bonnie (1968) ;
 Cyclone Bonnie (2002) qui a donné de fortes pluies et des vents forts à Timor et Sumba. Il tua 19 personnes à Sumba.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme